Лихтенбург (, «Город света») — административный центр местного муниципалитета Дитсоботла в районе Нгака Модири Молема Северо-Западной провинции (ЮАР). Город был основан в 1873 году. 13 марта 1926 года здесь были найдены алмазы, и год спустя сюда съехалось свыше 100 тысяч искателей удачи; «алмазная лихорадка» продолжалась десять лет.

Климат

Примечания 

Северо-Западная провинция
Города ЮАР